Kališnik je lahko:

 Kališnik, priimek več znanih ljudi
 Kališnik, potok, ki izvira pod goro Kališje (1435 m) blizu avstrijsko-slovenske meje
 Kališnik, gorski potok, ki izvira nad vasjo Dolina v občini Tržič,